Il termine Trstěnice può riferirsi a diverse località della Repubblica Ceca:
Trstěnice – comune del distretto di Cheb, nella regione di Karlovy Vary
Trstěnice – comune del distretto di Svitavy, nella regione di Pardubice
Trstěnice – comune del distretto di Znojmo, in Moravia Meridionale